AACS steht als Abkürzung für:

 Advanced Access Content System, ein digitales Rechtemanagement
 Attitude and Articulation Control System, siehe Voyager-Sonden #Elektronik

Abkürzung